Genki Omae (Yokohama, 10 de dezembro de 1989) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Shimizu S-Pulse.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shimizu S-Pulse